Э́нтони Дэ́вис:
  (Davies; род. 1965) — американский экономист.
 Дэвис, Энтони (Davies; род. 1969) — валлийский снукерист.
 Дэвис, Энтони (Davis; род. 1993) — американский баскетболист.

Почётные доктора Йельского университета